Вальчак (Walczak) — польская фамилия. 

Известные носители:

 Вальчак, Дамиан (род. 1984) — польский велогонщик.
 Вальчак, Дамиан (род. 1988) — польский актёр театра и кино.
 Вальчак, Ежи (1929—1968) — польский актёр театра, кино и телевидения; театральный режиссёр.
 Вальчак, Ежи (род. 1962) — польский актёр театра, кино и телевидения.
 Вальчак, Кася (род. 1981) — польская актриса мюзиклов.
 Вальчак, Ян (1933—2005) — польский боксёр.
 Вальчак, Ян (род. 1942) — польский историк.